ECU může znamenat:

ECU
 Evropská měnová jednotka – předchůdce eura, z anglického European Currency Unit
 Electronic Control Unit – elektronická řídící jednotka automobilu
 Evropská šachová unie – zkratka anglického European Chess Union
 Ekvádor – mezinárodní kód státu

écu
 écu – historické mince ve Francii